bazuna – polski instrument ludowy, podobny do ligawki
 Bazuna – przegląd piosenki studenckiej